Жичицкое сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Демидовского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Жичицы. На территории поселения находились 10 населённых пунктов.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года с включением всех входивших в него населённых пунктов в Титовщинское сельское поселение

Географические данные 
 Общая площадь: 103,6 км²
 Расположение:  юго-западная часть Демидовского района
 Граничит:
 на севере — с Дубровским сельским поселением
 на востоке — с Титовщинским сельским поселением
 на юге — со Смоленским районом
 на западе — с Руднянским районом
 Крупные реки: Вятша.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Деревня Жичицы — административный центр
 Башки, деревня
 Брюковщина, деревня
 Гуры, деревня
 Кашкурино, деревня
 Кисляки, деревня
 Краськи, деревня
 Ласьки, деревня
 Михалево, деревня
 Сельцо, деревня

Общая численность населения — 299 человек.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Демидовского района Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году